Anne Keothavong era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Constance Sibille.

Il singolare del torneo di tennis AEGON Pro Series Barnstaple 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Annika Beck che ha battuto in finale Eléni Daniilídou 6–7(1–7), 6–2, 6–2.

Teste di serie 

  Romina Oprandi (secondo turno)
  Nina Bratčikova (secondo turno)
  Anne Keothavong (secondo turno)
  Jana Čepelová (primo turno)

 Annika Beck (Campionessa)
 Eléni Daniilídou (finale)
 Maria João Koehler (secondo turno)
 Vesna Dolonc (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

AEGON Pro Series Barnstaple 2012